

Населені пункти та їхні частини

 Карсібур — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Карсібур — село в гміні Бжежно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Карсібур — частина міста Свіноуйсьце в Західнопоморському воєводстві

Примітки